Oetker :

personnes
  (1852-1918) inventeur allemand, fondateur de l'entreprise Dr. Oetker
 Rudolf Oetker (1889 - 1916), chimiste allemand
 Rudolf-August Oetker (1916 - 2007), entrepreneur et millionnaire nazi. 
 Richard Oetker (né en 1951), homme d'affaires allemand

 entreprises
 Dr. Oetker, entreprise allemande
 Oetker Hôtel Management, filiale du groupe Dr. Oetker
 Dr. Arend Oetker Holding GmbH & Co, autre branche de l'entreprise